Джирометти () — итальянская фамилия. Известные носители:
 Джирометти, Джузеппе (1780—1851) — итальянский медальер, резчик монетных штемпелей и гемм.
 Джирометти, Пьетро (1812—1859) — итальянский медальер, резчик штемпелей и гемм, сын Джузеппе Джирометти.